Мехмед Ферид-паша Авлоньялы () (род. 1851 Янина, Греция — умер 1914 Сан-Ремо, Италия) — Великий визирь Османской Империи.

По национальности албанец, получил прекрасное образование, знал арабский, французский, итальянский и греческий языки.
В 1867 году поступил на государственную службу, в 1889 году получил назначения в Конью на должность губернатора (вали). 15 января 1903 года султан Абдул-Хамид II назначает Ферид-пашу Великим визирем. Он пробыл на этом посту до 22 июля 1908 года.

Деятельность Ферид-паши на этом посту подвергалась постоянной критике, его обвиняли в связях с организацией «Единение и прогресс». Его предложения султану ввести в стране конституционное правление послужило причиной его отстранения от должности. После отставки с поста Великого визиря некоторое время он исполнял обязанности губернатора Измира.

Примечания

Ссылки 

 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin Yalman — Osmanlı İmparatorluğu’nda Sadr-ı Âzamlık (1876—1922) Ankara Üniversitesi, DTCF yayınları, Ankara 1999. — (Ахмед Эмин Ялман "Виликие визири Османской империи 1876—1922 Анкара 1999 год)

Великие визири Османской империи
Политики Турции
Персоналии:Конья